Montefrío kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montefrío (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Montefrío (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar